Gustav Röhl ist der Name folgender Personen:

* Gustav Röhl (Politiker, 1880) (1880–nach 1953), deutscher Politiker, Landrat des Landkreises Wolfhagen
 Gustav Röhl (Politiker, 1896) (1896–1962), deutscher Politiker, Beigeordneter in Lindau